Строитель () — порождающий шаблон проектирования предоставляет способ создания составного объекта.

Цель 
Отделяет конструирование сложного объекта от его представления так, что в результате одного и того же процесса конструирования могут получаться разные представления.

Плюсы 
 позволяет изменять внутреннее представление продукта;
 изолирует код, реализующий конструирование и представление;
 дает более тонкий контроль над процессом конструирования.

Минусы 
 алгоритм создания сложного объекта не должен зависеть от того, из каких частей состоит объект и как они стыкуются между собой;
 процесс конструирования должен обеспечивать различные представления конструируемого объекта.

Применение 

Объекты «моникер» в  COM есть Строители, инициализируемые строкой. Более того, для их создания используется другой Строитель — MkParseDisplayNameEx, который определяет по строке класс моникера, создает моникер и инициализирует его этой же строкой.

Один из этих объектов, URL Moniker, используется для всей загрузки страниц, вложений и документов в Microsoft Internet Explorer.

Примеры

Java

Scala

С#

C++

JavaScript

Python

PHP5

Ruby

Delphi

VB.NET

Примечания

Ссылки 
 Паттерн Builder (Строитель) — назначение, описание, реализация (C++) и результаты применения

Шаблоны проектирования
Статьи с примерами кода Ruby